Навчально-спортивна база зимових видів спорту «Тисовець» (НСБ ЗВС МОУ) — спортивний комплекс зимових видів спорту у Тисовці, яка підпорядковується Міністерству оборони України.

Див.також 
 Тисовець (курорт)

Посилання 

 Навчально-спортивна база зимових видів спорту «Тисовець» прийняла Чемпіонат України з біатлону серед юніорів
 Навчально-спортивна база "Тисовець", де проходять реабілітацію українські військові, розширюватиметься - Порошенко 
 

Спортивні споруди Львова
Міністерство оборони України
Спортивні комплекси України